Hermann Auf der Heide ist der Name folgender Personen:

 Hermann Auf der Heide (Hockeyspieler) (1911–1984), deutscher Feldhockeyspieler
 Hermann Auf der Heide (Bildhauer) (1932–2003), deutscher Bildhauer und Lehrer